Передняя большеберцовая мышца () — мышца голени передней группы.

Мышца длинная, узкая, лежит поверхностно, занимая наиболее медиальное положение из всех мышц этой группы. Внутренним краем она граничит с передним краем большеберцовой кости, а наружным в проксимальном отделе — с длинным разгибателем пальцев (), в дистальном — с длинным разгибателем большого пальца ().

Мышца берёт начало более широкой своей частью от латерального мыщелка и латеральной поверхности большеберцовой кости и межкостной перепонки голени. В нижней трети голени она переходит в длинное плоское сухожилие, которое залегает в сухожильном кармане под нижним удерживателем сухожилий мышц-разгибателей () и направляется сначала к медиальному краю стопы, а затем на подошвенную поверхность. Сухожилие прикрепляется к медиальной клиновидной кости и основанию I плюсневой кости.

Функция 

Разгибает стопу и приподнимает её медиальный край (супинация). Вместе с задней большеберцовой мышцей приводит стопу. Когда стопа фиксирована, мышца наклоняет голень вперёд, приближая её к тылу стопы.

Примечания 

Мышцы голени